Camila est un prénom, variante linguistique de Camille.

C'est aussi le titre de plusieurs œuvres:

 Camila, film argentin réalisé par María Luisa Bemberg sorti en 1984 ;
 Camila, telenovela mexicaine diffusée pour la première fois en 1998 ;
 Camila, album de la chanteuse cubano-américaine Camila Cabello sorti en 2018.
 Camila Banus, actrice américaine.

Voir aussi